El Palau Ramon Montaner, és un edifici modernista situat al número 278 del carrer de Mallorca de Barcelona.

Història 
El 1889 l'arquitecte Josep Domènech i Estapà va rebre l'encàrrec de construir dues luxoses residències per als dos propietaris de l'Editorial Montaner i Simón, Ramon Montaner i Francesc Simón, ocupant ambdues edificacions tota la part del carrer Mallorca entre els de Roger de Llúria i Pau Claris.

El projecte fou dissenyat l'any 1889, però un cop ja començades les obres, van sorgir desavinences amb el propietari, que va dur a la ruptura del contracte, quan ja s'havia acabat la planta i dos pisos. Es va fer càrrec de la continuació de les obres Lluís Domènech i Montaner, parent de l'amo, qui ja havia construït el 1885 la seu de l'editorial Montaner i Simon. La intervenció de Domènech i Muntaner va ser fonamentalment decorativa i en els acabats, ja que l'estructura i els espais ja eren construïts. Tant aquest edifici, com el desaparegut veí Palau Simón, té un jardí lateral, ajustant la façana a ran de vorera i dibuixant el paisatge urbà amb la mateixa arquitectura, un disseny atípic per a les mansions individuals que habitualment tenen el jardí al davant. Aquesta era l'estructura de les primeres mansions residencials del passeig de Gràcia.

La tercera planta i la decoració van córrer al seu càrrec amb l'ajuda de l'arquitecte Gallissà, que ja havia col·laborat amb ell anteriorment, en el que avui és el Museu de Zoologia de Barcelona al Parc de la Ciutadella. El mur que envolta la finca, així com les reixes i les portes metàl·liques, havien sigut dissenyades per Domènech i Estapà.

La tardor del 2017 la constructora valenciana Torrescamara va finalitzar la restauració de les façanes amb pedra de Montjuïc i Vila-seca, inclosa la forja i decoració ceràmica, segons va explicar la pròpia companyia.

Característiques 

Es tracta d'un palauet de dues plantes i golfes, de caràcter noble i sumptuós. Al pati central, una escala d'honor presideix un espai diàfan sota una llanterna al sostre, de vitralls emplomats i decoració vegetal. Mosaics de marbre decoren el terra, escultures d'inspiració medieval omplen fornícules i emmarquen les portes, i plafons amb teginats de fusta recobreixen parets i sostres.

Tota la part superior de l'edifici és decorada amb grans plafons de mosaics vidriats representant la invenció de la impremta, com un gran fris sota la volada del terrat, que en arribar sota el ràfec de l'entrada del carrer Mallorca, es troba amb una àguila esculpida en pedra que té als seus costats escuts amb la data de l'acabament de l'edifici.

L'interior és decorat amb gran sumptuositat i l'escala principal presenta grans decoracions esculpides en pedra, treballs d'ebenisteria de Gaspar Homar, qui va realitzar tot el mobiliari, els vitralls són obra d'Antoni Rigalt i Blanch, la fusteria de Planas i Tort i les escultures d'Eusebi Arnau. El conjunt conserva un cert aire eclèctic i historicista propi del seu primer arquitecte amb poca utilització d'un modernisme de coup de fouet.

L'any 1980 en va fer una restauració l'arquitecte Marc Carbonell, per a l'adequació de l'edifici com a seu de la Delegació del Govern a Catalunya.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 Ruta Domènech i Montaner
 Web sobre el Palau Montaner
 Guia temàtica: Palau Montaner - Biblioteca Oriol Bohigas (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona)

Ramon Montaner
Palau Ramon Montaner
Palau Ramon Montaner
Edificis de l'Eixample de Barcelona
Patrimoni monumental de l'Eixample de Barcelona
Carrer de Mallorca
Obres de Domènech i Estapà